Fintelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Fintelmann (1848–1907), königlicher Gartenbaudirektor
 Carl Friedrich Fintelmann (1738–1811), königlicher Hofgärtner im Küchengarten von Schloss Charlottenburg
 Carl Julius Fintelmann (1794–1866), königlicher Hofgärtner
 Ferdinand Fintelmann (1774–1863), königlicher Hofgärtner auf der Pfaueninsel und im Schlossgarten Charlottenburg

 Heinrich Fintelmann (1825–1895), deutscher Garteninspektor
 Joachim Heinrich Fintelmann († 1752), herrschaftlicher Gärtner bei der Familie von Bredow in Senzke
 Volker Fintelmann (* 1935), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Fintelmann (Gärtnerfamilie)